Ло́улер () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Лоулер, Айван (род. 1966) — британский гребец-байдарочник.
 Лоулер, Брайан (1972—2018) — американский рестлер, более известный как Брайан Кристофер или Гранд Мастер Сексей.
 Лоулер, Джерри (род. 1949) — американский рестлер.
 Лоулер, Луиза (род. 1947) — американский художник и фотограф.
 Лоулер, Робби (род. 1982) — боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полусреднем весе.
 Лоулер, Род (род. 1971) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Лоулер, Рэй (род. 1921) — австралийский драматург, актёр и продюсер.
 Лоулер, Стив (род. 1973) — британский DJ и продюсер хаус-музыки.